Johan Hora Siccama van de Harkstede (1787-1880), lid van de ridderschap en provinciale staten van Groningen
Johan Hora Siccama van de Harkstede (1853-1928), landontginner en oprichter Oranjebond van Orde